

Patronyme 

 Hippolyte de Belley (v. 686 -769), évêque de Belley ;
 Arthaud de Belley (1101-1206), ;
 Amédée de Belley () comte de Savoie ;
 Anthelme de Belley (1107-1178), saint patron de la ville de Belley ;
 Augustin Belley (1697-1771), religieux et journaliste français ;
 Jean-Baptiste Belley (1746-1805), révolutionnaire français ;
 Louis de Gonzague Belley (1863-1930), avocat français ;
 Danièle Belley, actrice et chanteuse québécoise.

Toponymes

Avenue Belley, Dolbeau-Mistassini (ville), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Baie Belley, Saint-Henri-de-Taillon (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 38' 55" Nord; 71° 48' 47" Ouest.
Barrage Belley, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 59" Nord; 71° 36' 51" Ouest.
Belley, un hameau dans Saint-Urbain (Québec) (municipalité de paroisse), MRC de Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 32' 59" Nord; 70° 28' 59" Ouest.
Chemin Belley, Saint-Henri-de-Taillon (municipalité), Lac-Saint-Jean-Est, au Québec.
Chemin du Lac-à-Belley, Chambord (Québec) (municipalité), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Côte à Belley, côte orographique, Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 59" Nord; 70° 48' 04" Ouest.
Cours Belley, cours d'eau agricole, au Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 15" Nord; 71° 09' 11" Ouest.
Cours d'eau Belley, cours d'eau agricole, Albanel (Québec) (municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 53' 45" Nord; 72° 17' 13" Ouest.
Édifice Marguerite-Belley, édifice public, dans Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 24' 47" Nord; 71° 14' 47" Ouest.
Île au Portage Belley, Saint-Eugène-d'Argentenay (municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. 48° 59' 43" Nord; 72° 23' 44" Ouest.
Lac à Belley, Chambord (Québec) (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 22' 26" Nord; 72° 05' 28" Ouest. 
Lac à Belley, Rivière-Saint-Jean (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques : 50° 20' 15" Nord; 64° 33' 03" Ouest.
Lac Belley, Grenville-sur-la-Rouge (municipalité), Argenteuil (municipalité régionale de comté), Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 43' 30" Nord; 74° 36' 53" Ouest.
Lac Belley, Lac-Jacques-Cartier (territoire non organisé), La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques : 47° 51' 44" Nord; 71° 29' 31" Ouest.
Lac Belley, Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 50' 32" Nord; 71° 37' 07" Ouest.
Lac Belley, Rivière-Bonaventure (Territoire non organisé), Bonaventure, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 27' 53" Nord; 65° 42' 43" Ouest.
Lac-à-Belley, hameau de Chambord (Québec) (municipalité), Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Parc Henriette-Belley, parc public, Québec (ville), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques : 46° 48' 50" Nord; 71° 13' 43" Ouest.
Plage Belley, Saint-Henri-de-Taillon (municipalité), Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 38' 35" Nord; 71° 48' 30" Ouest.
Petite rivière Belley, un affluent de la rivière Belley, dans Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Belley, un affluent de la rivière Péribonka, dans Passes-Dangereuses, MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rivière Belley, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (municipalité), Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 11' 21" Nord; 61° 19' 05" Ouest.
Rue Belley, Saguenay (ville) (secteur Chicoutimi), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rue Belley, Saguenay (ville) (secteur Jonquière), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Rue Belley, Saint-Isidore (La Nouvelle-Beauce) (municipalité), La Nouvelle-Beauce, Chaudière-Appalaches, au Québec.
Rue Belley, Saint-Siméon (Charlevoix-Est) (municipalité), Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec.
Rue Belley, Matane (Ville), La Matanie, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Ruisseau Belley, Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 18' 56" Nord; 70° 52' 20" Ouest.
Ruisseau Belley, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine (municipalité), La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 05' 38" Nord; 65° 15' 25" Ouest.

Belley, commune française du département de l’Ain ;
Belley, commune éphémère du département de l’Aube absorbée par Villechétif entre 1795 et 1800.
Aérodrome de Belley - Peyrieu, aérodrome de l’Ain ;
Aire urbaine de Belley, aire urbaine française ;
Ancien hôtel de ville de Belley;
Arrondissement de Belley, division administrative française ;
Canton de Belley, canton de l'arrondissement de Belley ;
Cathédrale Saint-Jean de Belley, cathédrale catholique de l'Ain ;
Communauté de communes Belley Bas Bugey, intercommunalité de l'Ain ;
Diocèse de Belley-Ars, diocèse catholique ;
 District de Belley, ancienne division territoriale du département de l'Ain ;
Gare de Virieu-le-Grand - Belley, gare française ;
Liste des monuments historiques de Belley, monuments historiques de Belley ;
Palais épiscopal de Belley, palais épiscopal de l’Ain ;
Petit séminaire de Belley, ancien séminaire catholique.

Autres 
 Liste des évêques de Belley, évêques de l'évêché puis du diocèse de Belley ;
 Démographie de Belley, démographie de Belley ;
 Frères de la Sainte Famille de Belley, congrégation masculine laïque.